Härtling steht für:

 Härtling, eine Bergform
 Synonym der Apfelsorte Doppelter Härtling

Härtling ist der Familienname folgender Personen:
 Carl Wilhelm Härtling, Geburtsname von Carlos Hartling (1869–1920), deutscher Musiker und Komponist
 Joachim W. Härtling (* 1959), deutscher Geograph 
 Peter Härtling (1933–2017), deutscher Schriftsteller
 Werner Härtling (1923–1955), deutscher Ringer

Siehe auch:
 Hartling
 Hertling